Raskin est un nom de famille d'origine flamande porté par :
 Alexander Raskin, (1914-1971), écrivain soviétique russe
 Fred Raskin (1973, Philadelphie), monteur
 Guillaume « Guy » Raskin (1937, Vreren), ancien footballeur belge
 Jef Raskin (1943, New York  2005, Pacifica), spécialiste de l'interface
 Jozef Raskin (1892-1943), missionnaire scheutiste et résistant belge 
 Mario Raskin (1952, Buenos Aires), claveciniste français d'origine argentine
 Maurice Raskin (1906, Kessel-Lo  1943, Fort de Breendonk), résistant belge
 Rue Maurice-Albert Raskin, Liège
 Maurice Raskin (1906, Liège  1984), violoniste belge
 Nicolas Raskin (2001-), footballeur belge

Voir aussi 
 

Patronyme flamand